Vacuactivus este o companie internațională de producție și vânzare de camere crioterapeutice și echipamente de reabilitare fitness, fondată în 2000. Este inclusă în cei trei mari producători de carocamere și criopres din lume. Sediul central este situat în Los Angeles, California. Principalele depozite ale fabricilor sunt în Garden (California), Newark (New Jersey), Slupsk și Przemysl (Polonia), Dnipro (Ucraina). Departamentele fabricilor sunt situate în Dnipro, Ucraina și Slupsk, Polonia. Fondatorul companiei este Nick Lacomoff.

Activitate 
Vacuactivus și-a început activitățile în 2013 odată cu deschiderea departamentului de vânzări în Statele Unite.

Compania a funcționat sub îndrumarea SLIM Wellness Studio LLC. Vacuactivus este o marcă înregistrată la Oficiul de Brevete din SUA și USPTO (USPTO).

Vacuactivus produce echipamente pentru centre medicale și de reabilitare, săli de sport, studiouri de crioterapie și facilități de wellness. Produsul principal este echipamentul inovator pentru proceduri criogenice și pierdere în greutate (camere de crioterapie, benzi de alergare cu infraroșu cu vid).

Produsele companiei sunt distribuite în 50 de țări.

Vacuactivus a dezvoltat o tehnologie pentru utilizarea gazelor la temperatură scăzută pentru vindecarea, conservarea și continuarea sănătății umane și a mediului.

Referințe